Witherington ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Witherington (* 1951), US-amerikanischer evangelikaler Theologe und Hochschullehrer
 Pearl Witherington (1914–2008), britische Spionin und Trägerin des Order of the British Empire